Duitsland:
Lengenfeld (Vogtland), een gemeente in de deelstaat Saksen
 Lengenfeld (concentratiekamp), daarbij gelegen
Lengenfeld unterm Stein, een gemeente in de deelstaat Thüringen

Oostenrijk:
Lengenfeld (Neder-Oostenrijk), een gemeente in de deelstaat Neder-Oostenrijk